Fjerritslevbanen var det folkelige navn for to privatbaner:

Thisted-Fjerritslev Jernbane
Den vestlige del af Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane